Ženská dvouhra Shenzhen Open 2017 probíhala v první polovině ledna 2017, jakožto událost úvodního týdne sezóny. Do singlové soutěže šenčenského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla světová trojka Agnieszka Radwańská z Polska, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Američanka Alison Riskeová, když jí v rozhodující sadě uštědřila „kanára“.

Vítězkou se stala nenasazená 20letá Češka Kateřina Siniaková, jež ve finále zdolala americkou turnajovou osmičku Alison Riskeovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Připsala si tak premiérové turnajové vítězství z dvouhry okruhu WTA Tour a třetí celkově. Bodový zisk znamenal postup na kariérní žebříčkové maximum, když se 9. ledna 2016 posunula z 52. na 37. místo. Za výhru získala odměnu 163 tisíc dolarů.

Siniaková během turnaje poprvé v kariéře porazila dvě hráčky elitní světové desítky, ve druhém kole čtvrtou ženu klasifikace Simonu Halepovou a v semifinále desátou Johannu Kontaovou

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shenzhen Open
WTA Tour 2017